2 miejscowości w Estonii:
 Soomevere – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Jõgeva.
 Soomevere – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Kõo.